Большой Ситкин:
 Большой Ситкин — один из Андреяновских островов в составе Алеутских островов
 Большой Ситкин — действующий стратовулкан на севере острова Большой Ситкин